Ron Elliott (homme politique)
 Ron Elliott (musicien)